

Persone 
 Elie Wiesel – scrittore rumeno, sopravvissuto all'Olocausto e Premio Nobel per la pace nel 1986
 Torsten N. Wiesel – neurobiologo svedese, Premio Nobel per la medicina nel 1981

Altro 
 Wiesel – cingolato leggero aviotrasportato di produzione tedesca.

Altri progetti